Суперкубок Англии по футболу 1983 года () — футбольный матч, состоявшийся 20 августа 1983 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились чемпион Первого дивизиона сезона 1982/83 «Ливерпуль» и обладатель Кубка Англии 1983 года «Манчестер Юнайтед». Этот матч стал 61-м розыгрышем Суперкубка Англии. Победу в нём одержал «Манчестер Юнайтед» благодаря «дублю» Брайна Робсона.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFC History

1983
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 1983
Суперкубок Англии 1983
События 20 августа
Август 1983 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1983 году
1983 год в Лондоне